MySky ist ein Hochhaus im Zentrum des neuen Stadtviertels Monte Laa im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten. Das Bauprojekt in der Laaer-Berg-Straße besteht aus einem über 20-stöckigen Hochhaus und einem über neungeschossigen Bau. Beide Bauwerke sind durch einen Flachbau mit Dachterrasse verbunden.

Über MySky 
In den unteren Stockwerken entwickelt und errichtet die WBV-GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestellte auf den ersten neun Etagen 100 geförderte Mietwohnungen (davon 35 "SMART-Wohnungen") und ein Wohnheim mit 180 Heimplätzen für junge Menschen.
Ab dem 10. Stockwerk entstehen 128 Eigentumswohnungen zwischen 45 und 145 Quadratmeter, welche vom Immobilienentwickler Strauss & Partner Development, der österreichischen Tochter der UBM Development AG, entwickelt wurden. Die Nutzfläche beträgt rund 8.200 Quadratmeter.

Geschichte 
2015 fiel der Startschuss für die ersten neun Stockwerke, in denen die WPV-GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige GmbH geförderte Wohnungen und ein Studentenheim errichtet. Im Herbst 2016 starteten die Bauarbeiten ab dem zehnten Obergeschoss für die freifinanzierten Wohnungen von Strauss & Partner Development. Im Herbst 2017 sollen die Bauarbeiten am MySky beendet werden.

Lage 
Das Wohnhaus MySky befindet sich in der Laaer-Berg-Straße, im Herzen des neuen Stadtviertels Monte Laa im 10. Bezirk Favoriten. In der näheren Umgebung befinden sich der FH Campus Wien, die Generali Arena sowie etliche Parkanlagen wie der Böhmische Prater, das Freizeitgebiet Löwygrube, der Laaer-Berg-Park und der Alfred-Böhmer-Park.

Architektur 
Entworfen wurde MySky vom Wiener Architektenbüro Neumann + Partner.

Weblinks 
 http://www.mysky-wien.at/startseite/
 http://www.strauss-partner.com/index.php?id=2362
 http://www.wbv-gpa.at/angebot/neue-projekte/1100/1490/beschreibung

Einzelnachweise 

Hochhaus in Wien
Wohngebäude in Wien
Wohnungsmarkt
Erbaut in den 2010er Jahren
Favoriten
Projekt (Städtebau)